Червоное () — посёлок, входит в Ильинецкий район Винницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 41 человек. Почтовый индекс — 22724. Телефонный код — 04345. Занимает площадь 0,07 км². Код КОАТУУ — 521288009.

Местный совет 
22724, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с.Хрінівка вул.Першотравнева,92

Ссылки 
 Червоное на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Винницкой области 

Населённые пункты Ильинецкого района